Supercoppa brasiliana 2017 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa brasiliana 2017 – torneo di pallavolo maschile